Ordinary People (boek), een boek van Judith Guest uit 1976
 Ordinary People (film), een film van Robert Redford uit 1980, gebaseerd op het boek
 Ordinary People (nummer), een song van John Legend uit 2004, uitgebracht als single in 2005